Ett köpmanshus i skärgården kan syfta på:

 Ett köpmanshus i skärgården, roman från 1860 av Emilie Flygare-Carlén
 Ett köpmanshus i skärgården, dramafilm från 1925 i regi av Hjalmar Peters
 Ett köpmanshus i skärgården, dramaserie från 1973 i regi av Åke Falck